Scholle steht für:
 Scholle (Fisch), Plattfisch
 Scholle (Geologie), Teil der Erdkruste
 Scholle (Grund), in der Landwirtschaft ein Stück Land
 Erdscholle, zusammenhängender Brocken Ackerbodenerde
 Eisscholle, ein Stück Treibeis

Scholle ist der Familienname folgender Personen:
 Manfred Scholle (* 1946), deutscher Jurist

Die Scholle steht für:
 Scholle (Künstlervereinigung), Münchner Künstlergemeinschaft (1899–1911)
 Die Scholle, Grimmsches Märchen

Siehe auch:

 La barraca (Die Scholle), Roman von Blasco Ibáñez (1898)
 Freie Scholle